Турге́нєв () — російське прізвище монгольського походження (від  — «швидкий, меткий», «запальний»).
 Тургенєв Іван Сергійович — російський письменник.
 Тургенєв Микола Іванович (1789—1871) — декабрист.
 Тургенєв Олександр Іванович — російський історик та державний діяч.

Російські прізвища